Sibalom (Antique), een gemeente in de Filipijnse provincie Antique;
Sibalom (rivier), een rivier op het Filipijnse eiland Panay.